André Fabre peut désigner :
 André Fabre (1945-), un entraîneur français de chevaux de courses ;
 André Fabre (1932-2009), un linguiste français, historien de la Corée.